John Elphinstone, II Lord di Balmerino (...-1649) – nobile scozzese
 John Elphinstone (1722-1785) – ufficiale britannico
 John Elphinstone, XIII Lord Elphinstone (1807-1860) – soldato e politico scozzese